La LEN European Cup 1963-1964 è stata la prima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

La fase finale si è svolta a Zagabria, nell'allora Jugoslavia, e vi hanno preso parte sei formazioni.

Le squadre hanno disputato un girone unico nel quale si sono imposti i campioni jugoslavi del Partizan Belgrado.

Girone finale

Classifica

Risultati

Campioni
 Campione d'Europa:
Milan Muškatirović, Đorđe Perišić, Ozren Bonačić, Boris Čukvas, Mirko Sandić, Zoran Janković, Feliče Tedeski, Branko Živković, Nenad Manić, Dragan Čolović, Branimir Glidžić, Dragoslav Šiljak.

Bibliografia
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1963
Sport acquatici nel 1964
Edizioni della LEN European Cup